J37 peut faire référence à :
 Gyrobicoupole octogonale allongée (J37), une figure géométrique ;
 Laryngite et la laryngo-trachéite chroniques, d'après la classification internationale des maladies ;
 Lockheed J37, un turboréacteur américain produit par Lockheed Corporation.

`Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres